Fengshan bezeichnet:

 die Stadt Fengshan (鳳山區), Bezirk der regierungsunmittelbaren Stadt Kaohsiung der Republik China auf Taiwan, siehe Fengshan;
 den Kreis Fengshan (凤山县) der bezirksfreien Stadt Hechi im Autonomen Gebiet Guangxi, VR China, siehe Fengshan (Hechi);
 die Großgemeinde Fengshan (凤山镇) im Kreis Bobai im Autonomen Gebiet Guangxi der VR China, siehe Fengshan (Bobai);
 die Großgemeinde Fengshan (凤山镇) im Autonomen Kreis Fengning in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Fengshan (Fengning);
 die Großgemeinde Fengshan (凤山镇) im Kreis Fengqing in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Fengshan (Fengqing);
 die Großgemeinde Fengshan (凤山镇) der Stadt Fuquan in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Fengshan (Fuquan);
 die Großgemeinde Fengshan (丰山镇) im Kreis Hua’an der chinesischen Provinz Fujian, siehe Fengshan (Hua’an);
 die Großgemeinde Fengshan (凤山镇) im Stadtbezirk Jingxingkuang in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Fengshan (Jingxingkuang);
 die Großgemeinde Fengshan (凤山镇) im Kreis Liucheng im Autonomen Gebiet Guangxi der VR China, siehe Fengshan (Liucheng);
 die Großgemeinde Fengshan (凤山镇) im Kreis Luotian in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Fengshan (Luotian);
 die Großgemeinde Fengshan (凤山镇) im Kreis Luoyuan in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Fengshan (Luoyuan);
 die Großgemeinde Fengshan (凤山镇) im Kreis Tonghe der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Fengshan (Tonghe);
 die Großgemeinde Fengshan (丰山镇) im Kreis Xiaochang der chinesischen Provinz Hubei, siehe Fengshan (Xiaochang);
 die Gemeinde Fengshan (凤山乡) im Kreis Anyuan in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Fengshan (Anyuan);
 die Gemeinde Fengshan (风山乡) im Autonomen Kreis der Dongxiang in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Fengshan (Dongxiang);
 die Gemeinde Fengshan (丰山乡) der Stadt Hailun in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Fengshan (Hailun);
 die Gemeinde Fengshan (凤山乡) im Autonomen Kreis Jinggu in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Fengshan (Jinggu);
 die Gemeinde Fengshan (丰山乡) im Kreis Shicheng in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Fengshan (Shicheng);
 die Gemeinde Fengshan (凤山乡) im Stadtbezirk Shunqing in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Fengshan (Shunqing);
 das Straßenviertel Fengshan (凤山街道) des Stadtbezirks Chengqu in der Provinz Guangdong, siehe Fengshan (Chengqu);
 das Straßenviertel Fengshan (凤山街道) der Stadt Fengcheng in der Provinz Liaoning, siehe Fengshan (Fengcheng);
 das Straßenviertel Fengshan (凤山街道) des Stadtbezirks Lishi in der Provinz Shanxi, siehe Fengshan (Lishi);
 das Straßenviertel Fengshan (凤山街道) der Stadt Yuyao in der Provinz Zhejiang, siehe Fengshan (Yuyao).